Le titre de cet article contient le caractère ö. Quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le nom de l'article peut être représenté comme Woehler.

Patronymie
 August Wöhler (1819-1914) est un ingénieur allemand.
 Friedrich Wöhler (1800-1882) est un chimiste allemand.
 Jürgen Wöhler (1950- ) est un juriste et manager allemand.
 Otto Wöhler (1894-1987) est un General der Infanterie allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Divers
La synthèse de Wöhler porte sur la transformation du cyanate d'ammonium en urée.
 La courbe de Wöhler permet de visualiser la tenue de la pièce ou des matériaux dans le domaine de fatigue.